El Poble-sec, een wijk van de Spaanse stad Barcelona
 Poble Sec (metrostation), een metrostation in die stad